Бринцев — російське прізвище.

 Бринцев Василь Дмитрович (1951) — український суддя.
 Бринцев Олександр Віталійович (1995) — російський хокеїст, захисник.

Російські прізвища